Cândida Rosa é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
”Vocês sabem lá/Deixá-la falar”
”Foi Deus/De degrau em degrau”

Cantores do Rio Grande do Sul